Аревик:

 Аревик — советский художественный фильм 1978 года.
 Аревик — село в Армении, в  Армавирской области.
 Аревик — село в Армении, в Ширакской области.
 Аревик — армянское имя.